Inaba (provincie) - Japanse voormalige provincie

Japanse personen
 Koshi Inaba - zanger
 Yoshio Inaba - acteur
 Atsushi Inaba - videogame producer
 Minoru Inaba - acteur